Salmelainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Tony Salmelainen (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace
Tommi Salmelainen (né en 1949), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois